Karl Kälin ist der Name folgender Personen:

* Karl Kälin (Geistlicher) (1870–1950), Schweizer Geistlicher
 Karl Kälin (Politiker) (1874–1959), Schweizer Politiker (CVP)
 Karl Kälin (Autor) (1943–2023), Schweizer Psychologe und Autor
 Karl Kälin (Radsportler) (* 1965), Schweizer Radrennfahrer